Чемпионат Украины по русским шашкам среди женщин 2013 года (финал) прошёл  3—10 октября в Мариуполе по круговой  системе. В нём приняли участие 10 спортсменок, в том числе, 4 мастера спорта, 5 кандидатов в мастера спорта и 1 перворазрядница. Самой юной участнице Ольге Максимовой 9 лет. Главный судья О.А. Азаров.

Чемпионом Украины стала 13-летняя Елена Буянская. Второе место у Татьяны Зайцевой, на третьем месте Людмила Ведерко.

Ссылки 
 Таблица на сайте Федерации шашек Украины

Женщины 2013
Спорт на Украине в 2013 году
2013 год в шашках
Спортивные соревнования в Мариуполе
Октябрь 2013 года